Potsdamer Platz steht für:

 Potsdamer Platz, Verkehrsknotenpunkt in Berlin
 Potsdamer Platz, Straßenkreuzung in der Gemeinde Perl, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland, siehe Perl (Mosel)#Verkehr
 Potsdamer Platz (Gemälde), Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner (1914)

Siehe auch:
 Potsdamer Platz Arkaden, Einkaufszentrum am Potsdamer Platz in Berlin